Богатые тоже плачут:

 «Богатые тоже плачут» — мексиканский телесериал 1979 года.
 «Богатые тоже плачут» — бразильский телесериал 2005 года.
 «Богатые тоже плачут» — песня российской поп-панк группы «Сектор Газа» (1994).